Maureen steht für:
Maureen (Vorname), englischer Frauenname, anglisierte irische Koseform von Maria
Karl Maureen (* 1938), deutscher Organist